Bučje je lahko:
 Bučje Gorjansko (Hrvaška)
 Bučje, Bor (Srbija)
 Bučje, Knjaževac (Srbija)
 Bučje, Pakrac (Hrvaška)
 Bučje, Pleternica (Hrvaška)
 Bučje, Priboj (Srbija)
 Bučje, Trstenik (Srbija)